Paisagem é o 16º álbum da cantora brasileira Elba Ramalho, lançado em 1995. É o último álbum de Elba pela PolyGram - no ano seguinte, a cantora se transferiu para a hoje extinta gravadora BMG.

Faixas
 Proibir Pra Quê (Dalmo Medeiros, Carlos Pita)
 Paisagem da Janela (Lô Borges, Fernando Brant)
 Caranguejo Dance (Moraes Moreira)
 O Bom da Vida (Dito, Jorge Zarath)
 Eu Quero é Botar Meu Bloco na Rua (versão ska/pop) (participação especial: Jheremmias Não Bate Corner) (Sérgio Sampaio)
 Nascido em 22 de Abril (Altay Veloso)
 Incendeia, Incendiê (Francisco Gileno, Cláudio Rabello)
 Água Fria (La Gota Fria) (Emiliano Zuleta / Versão: Cláudio Rabello)
 A Massa (Raimundo Sodré, Jorge Portugal)
 Tudo Passa (Antônio Barros, Cecéu)
 Que Baque é Esse? (Lenine)
 Acaba Quando Começa (Gerônimo, Saul Barbosa)
 Eu Quero é Botar Meu Bloco na Rua (versão forró/frevo) (Sérgio Sampaio)
 Contradições (Dominguinhos, Fausto Nilo)

Músicos participantes
 Julinho Teixeira: arranjos e teclados (1, 4, 7, 8, 9), acordeom solo (8)
 Márcio Miranda: arranjos (2, 3, 11, 12) e teclados (2, 3, 6, 11, 12)
 Moraes Moreira: arranjos e violão (3)
 Zé Raimundo: arranjos, teclados, arranjo de metais e programação sample (5)
 Jomar Freitas: arranjos e programação de sample (5)
 Letieres Leite: arranjo de metais e sax (5)
 Nando Minardi: arranjo (6)
 Guto Graça Mello: arranjo de base (11)
 Salinas: arranjo e regência de cordas (6, 12, 14)
 Oswaldinho do Acordeon: arranjo de base (10), acordeom (2, 3, 7, 10, 12)
 Dominguinhos: arranjo de base e acordeom (14)
 Fernando Nunes: baixo (1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13)
 Pedro Ivo: baixo (3)
 Gigi: baixo (5)
 Heber Calura (Jacaré): baixo (10)
 Luiz Brasil: guitarra (1, 7, 10), violão (4, 6, 8, 9, 12)
 Paulo Rafael: guitarra (3, 11), violão solo (1)
 Tuca Fernandes: guitarra base e voz (5)
 Carlinhos Boca: guitarra (5)
 Paulo Coelho: guitarra (12) e violão (2)
 Victor Biglione e Julinho Brown: guitarra (13)
 Tony Costa: violão (4, 8)
 Cesinha: bateria (1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13)
 Jurim Moreira: bateria (3)
 Robinson Cunha: bateria (5)
 Marquinho Lobo: percussão (1, 4, 7, 8, 9, 13)
 Paulinho He-Man e Lan Lan: percussão (1, 4, 7, 8, 9)
 Arecessoni de Almeida e José Durval: percussão (10)
 Repolho: percussão (2, 3, 6, 11, 12)
 Marcos Suzano: percussão (2, 6, 11, 12)
 Sandro Lustosa: percussão (3)
 Firmino e Reginaldo Vargas: percussão (13)
 Wanderley Moura, Ney Pedro, Vivaldo e Nelson Damas: tamborim (13)
 Gordinho: surdo (13)
 Bidinho e Formiga: trompete (1, 4, 7, 9, 13)
 Guiga Scott: trompete (5)
 Macaé: sax tenor (1, 4, 7, 9)
 Paulo Senise: sax alto (1, 4, 7, 9)
 Milton Guedes: sax soprano (6), sax (13) e flauta solo (12)
 Dulciano Pereira: sax (13)
 Vitor Santos: trombone (1, 4, 7, 9, 13) e arranjo de rabeca (3)
 Ricardo Amado: rabeca (3)
 Giancarlo Pareschi (spalla), José Alves da Silva, Bernardo Bessler, Marri Cristina Bessler, Ricardo Amado da Silva, Antonela Lima Pareschi, Walter Hack, Marcelo Pompeu, Carmelita Reis, Aizik M. Geller e José Dias: violinos (6, 12, 14)
 Paschoal Perrota: coorden e violino (6, 12, 14)
 Frederick Stephany, Arlindo Figueiredo Penteado, Jeslina Noronha Passaroto e Jairo Diniz Silva: violas (6, 12, 14)
 Alceu de Almeida Reis e Jorge Kundert Ranevsky: cellos (6, 12, 14)
 Jussara Silveira, Betina, Jussara Lourenço, Bebel, Jurema, Carla, Marcelo Szabo, Marcio Lott, Chico Puppo, Ronaldo Barcelos, Zeppa Souza, Ronaldo Correa, Pedro Baldanza, Jorge Alexandre e Lourenço: vocais (1, 4, 7, 8, 9)
 Jussara Silveira, Marcelo Szabo, Ronaldo Barcelos, Zé Lourenço, Ana Leuzinger e Nina Pancevski: vocais (2, 3, 6, 10, 11, 12)

Créditos
 Uma produção Polygram dirigida por Guto Graça Mello (2, 3, 6, 10, 11, 12, 14), Julinho Teixeira (1, 4, 7, 8, 9) e Netinho (5, 13)
 Direção artística: Max Pierre
 Pré-produção, teclados e guitarra solo nas faixas 1, 4, 7, 8 e 9 no estúdio Caverna (RJ)
 Técnico: Roberto Lly
 Gravado nos estúdios: Cia dos Técnicos (RJ), Mega (RJ), Mosh (SP) e WR (Salvador, Bahia)
 Técnicos de gravação: Sergio Ricardo, Primo, Ronaldo Lima, Mário Jorge Bruno, Claudio Farias, Eduardo Chermont, Ronaldo Ferrone e Luiz Rodrigues
 Auxiliares de gravação: Shane, Aurélio, Sandro, Magro, Filet, Guto, Marcos, Delanir, Alex, Élcio e Billy
 Técnicos de mixagem: Flavio Sena, Mario Jorge Bruno e Mario Jorge “Gordo” (na faixa “A massa”)
 Arregimentação: Barney
 Assistentes de produção: Fatinha e Marcelo Szabo
 Fotos: Márcia Ramalho
 Assistência de fotografia: Felipe Reinheimer
 Produção visual: Ton Hyll e Elba
 Maquiagem: Ton Hyll
 Design: Fernando Alvarus
 Direção de arte: Gê Alves Pinto

Álbuns de Elba Ramalho
Álbuns de 1995